Daucus marcidus är en flockblommig växtart som beskrevs av Timb.-lagr. Daucus marcidus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
marcidus